The Bonfire of the Vanities steht für:

 den Originaltitel eines Romans von Tom Wolfe, siehe Fegefeuer der Eitelkeiten (Roman)
 den Originaltitel der Verfilmung dieses Werks, siehe Fegefeuer der Eitelkeiten (Film)